«Левый берег озера Конча» () — ландшафтный заказник местного значения, расположенный на территории Голосеевского района Киевского горсовета (Украина). Создан 14 октября 1997 года. Площадь — 80 га. Землепользователь — Киевское лесное хозяйство.

История 
Заказник был создан решением Киевского горсовета от 14 октября 1997 года № 1628. Природоохранный объект основан с целью сохранения ценных природных сообществ. На территории заказника запрещены любая хозяйственная деятельность и в том числе ведущая к повреждению природных комплексов.

Описание 
Заказник расположен на территории Конча-Засповского лесничества на левом берегу озера Конча, что на правобережье Днепра восточнее Столичного шоссе. 
Есть информационные знаки. 

Из-за хорошей транспортной доступности, заказник является местом отдыхаː рыболовства и сбора цветов, что оказывает вред природным комплексам.

Как добратьсяː  Транспортː 1) ост. санаторий Конча-Заспа (на Столичном шоссе) марш. такси № 43, 43к, 311, 313, 315, 811 (от ст. м. Выдубичи), далее пешком около 1 км. Близлежащее метроː  Теремки и  Выдубичи.

Природа 
Ландшафт заказника представлен преимущественно настоящими и болотистыми лугами, а также пойменными лесами и болотами. 

Леса представлены пойменными дубравами на гривах волнистой поймы. Кроме того встречаются такие породы деревьев как тополь чёрный, ива, вяз. Настоящие луга представлены доминирующими видами овсяница луговая и мятлик луговой. Разнотравье представлено такими луговыми видами как василёк луговой, погремок малый, клевер ползучий, клевер луговой, лядвенец украинский, лук угловатый, на более увлажнённых участках — валериана высокая и ирис сибирский. Болотистые луга представлены доминирующими осока острая и полевица гигантская, болота — осока острая и лисья. 

В заказнике встречаются такие млекопитающие как заяц, крот, реже встречаются лисица, енотовидная собака, лесной хорёк, редко — лось, косуля, дикая свинья. В заказнике есть множество птиц; пресмыкающиесяː прыткая ящерица, обыкновенный уж; земноводныеː озёрная лягушка, прудовая лягушка, краснобрюхая жерлянка.

Примечания

Литература 
 В. Капустян. Наукове обґрунтування до створення ландшафтного заказника місцевого значення «Лівий берег оз.Конча»

Ссылки 
 Заказники Києва
 Про заказник на сайте pryroda.in.ua

Заказники Киевского горсовета
Ландшафтные заказники